Le Pays d'Albigeois et des Bastides est un pays, au sens aménagement du territoire situé dans le département du Tarn et la région Midi-Pyrénées.

Histoire

Localisation 
Le Pays Albigeois Bastides est situé au nord-est du département du Tarn.

Description 
 Date de reconnaissance :
 Surface : km²
 Population : 129 000 habitants
 Villes principales : Albi

Communes membres 
Il regroupe 9 Communautés de communes, la Communauté d'agglomération de l'Albigeois et quelques communes isolées pour un total de 118 communes.

 Communauté de communes Ségala-Carmausin
 Communauté de communes du Causse Nord-Ouest du Tarn
 Communauté de communes Val 81
 Communauté de communes du Villefranchois
 Communauté de communes du Pays Cordais
 Communauté de communes des Monts-d'Alban
 Communauté de communes du Montredonnais
 Communauté de communes du réalmontais
 Communauté de communes du Carmausin
 Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Voir aussi

Articles connexes 
 Pays (aménagement du territoire)
 Albigeois (Pays)
 Département du Tarn

Liens externes 
 Site officiel du Pays Albigeois Bastides 

Albigeois Bastides